

Wydarzenia 

 Aleksander Macedoński wrócił z Indii do Persji i urządził Wesele w Suzie

Urodzili się 
 Antioch I Soter, późniejszy król z dynastii seleudzkiej

Zmarli 
 Hefajstion, przyjaciel Aleksandra Macedońskiego